Rodt ist der Name folgender Orte:

 Rodt (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Rodt (Loßburg), Ortsteil von Loßburg im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg
 Rodt (Marienheide), Ortsteil von Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Taben-Rodt, Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Rodt (Zemmer), Ortsteil von Zemmer (in der Fidei) im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Rodt (Sankt Vith), Dorf in der belgischen Gemeinde Sankt Vith

 Rhodes (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich (deutscher Name)

Rodt (von Rodt) ist der Familienname folgender Personen:
 eine Berner Patrizierfamilie, siehe Rodt (Patrizierfamilie)

 Anton Egbert von Rodt (Anton Egbert Franz de Paula Freiherr von Rodt, Herr zu Bußmannshausen und Odenhausen und Walpertshofen; 1710–1768), österreichischer General
 Bernhard Emanuel von Rodt (1776–1848), Schweizer Offizier, Politiker und Historiker
 Cäcilie von Rodt (1855–1929) Schweizer Weltreisende, Autorin und Fotografin
 Christoph Rodt (~1575–1634), deutscher Bildhauer
 Christian von Rodt, deutscher General († 1768)
 Dietrich von Rodt (1600–1668), Aachener Goldschmidt
 Eberhard Rodt (1895–1979), Offizier, zuletzt Generalleutnant der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Eduard von Rodt (1849–1926), Architekt und Historiker, Enkel von Bernhard Emanuel
 Franz Christoph von Rodt (1671–1743), deutscher General und Kommandant von Breisach am Rhein
 Franz Konrad von Rodt (1706–1775), Kardinal und Fürstbischof von Konstanz 1750–1775
 Hans Rodt († um 1627), deutscher Kunstschreiner
 Karl von Rodt (1805–1861), Schweizer Gründer einer Erweckungsbewegung
 Marquard Rudolf von Rodt (Reichsritter von Rodt zu Bußmannshausen, auch Roth; 1644–1704), von 1689 bis 1704 Fürstbischof von Konstanz
 Maximilian Christoph von Rodt (1717–1800), Bischof von Konstanz 1775–1799

Siehe auch:
 Rødt – kommunistische Partei in Norwegen
 Rod, Rot (Begriffsklärung), Rhodt, Rott, Rödt
 Rodungsname – zur Etymologie